Галина Ивановна Поскрёбышева (4 ноября 1935 — 1 апреля 2008, Москва, РФ) — врач-диетолог, витаминолог, телеведущая, автор десятков книг, член Московской ассоциации кулинаров в секции витаминологии и рационального питания, Российского фитотерапевтического общества, Союза журналистов России. За уникальные рецепты домашнего консервирования награждена серебряной медалью ВДНХ.

Биография 
Родилась 4 ноября 1935 года. Окончила Московский медицинский институт, после чего до выхода на пенсию работала в отделении скорой помощи 4-го Управления (правительственная «скорая»).

Вела на телевидении передачи «Наш сад», «Домашний очаг» (в прямом эфире двадцать лет), «Русский огород», также участвовала в программе «Русский дом».

Скончалась 1 апреля 2008 года в Москве. Похоронена на Хованском кладбище.

Семья 
Отец — военный лётчик.

 Дочь — врач и общественный деятель Елизавета Глинка (1962—2016).
 Сын — Павел Петрович Поскрёбышев .

Книги 
Автор более 30 книг:
 «Блюда из мяса и рыбы»
 «Большая кулинарная энциклопедия»
 «Зеленый клад»
 «Книга о здоровой пище»
 «Консервы без сахара»
 «Новейшая кулинарная энциклопедия»
 «Новый ключ к сокровищам природы»
 «Православная кухня»
 «Праздничный стол»
 «Энциклопедия домашней кухни»
 «Целебные сласти»
и другие.

Примечания

Ссылки 
 Галина Ивановна Поскрёбышева 
 Галина Поскрёбышева делала нашу жизнь вкуснее 

Диетологи
Авторы книг по кулинарии
Похороненные на Хованском кладбище